Dit is de wereldranglijst van oktober 2013 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 17 oktober 2013. België steeg opnieuw en bereikte zijn hoogste positie ooit op de vijfde positie. Zwitserland en Engeland drongen dankzij hun prestaties in het kwalificatietoernooi voor het Wereldkampioenschap voetbal 2014 de top 10 binnen door beide zeven plaatsen te stijgen. In het tweede deel van de maand september en de eerste twee weken van oktober werden in totaal 99 officiële interlands gespeeld, waarvan 69 in het kwalificatietoernooi, 20 vriendschappelijke interlands en 10 voorbereidingswedstrijden voor continentale toernooien. Moldavië bleek de beste stijger en steeg 33 plaatsen. Daartegenover verloren Montenegro 182 punten en Nieuw-Caledonië 31 plaatsen. Irak speelde in deze periode de meeste interlands, drie in totaal, waarvan het er één won.

De ranglijst van oktober 2013 geeft de groepshoofden aan voor de groepen op het Wereldkampioenschap voetbal 2014. Dit zijn de nummers één tot en met zeven. Uruguay is op het moment van de publicatie van de lijst nog niet gekwalificeerd, maar heeft nog play-offwedstrijden tegen Jordanië te spelen. Het land is groepshoofd, mits het wint; kwalificeert het zich niet, dan is Nederland een van de acht groepshoofden op het toernooi in de zomer van 2014. Naast gastland Brazilië en het Nederlands voetbalelftal zijn op het moment van publicatie van de ranglijst van oktober negentien landen zeker van een plaats op het kampioenschap: Argentinië, Australië, België, Bosnië en Herzegovina, Chili, Colombia, Costa Rica, Duitsland, Ecuador, Engeland, Honduras, Iran, Italië, Japan, Rusland, Spanje, de Verenigde Staten, Zuid-Korea en Zwitserland.

Mannen 10